

Patronyme
 Eliza Wigham (1820–1899), philanthrope et activiste féminine écossaise 
 John Richardson Wigham (1829–1906), inventeur et ingénieur écossais

Homonymie de patronyme